У првенству учествовало је шест клубова, а играло се по двокружном лига систему. БСК је освојио другу титулу.

Табела

Види још 
 Првенство Југославије у фудбалу
 Суперлига Србије у фудбалу
 Незванична првенства Србије у фудбалу

Извор 
 RSSSF

Фудбал у Југославији
Фудбалске лиге у Србији
Фудбал у 1921.
Фудбал у Београду